

Зміст 
Фільм присвячений Дням азербайджанської літератури та мистецтва, які відзначаються в Україні.

Співробітники фільму

Ті, хто працює над фільмом 

 Режисер: Хаміз Мурадов
 Сценарист: Мамед Ісмаїл
 Оператор: Кочарі Мамедов, Тофіг Султанов
 Звукооператор: Шаміль Карімов

Джерело 

 Міністерство культури Азербайджанської Республіки. Кіностудія «Азербайджанфільм» імені Дж. Джаббарлі. Айдін Казімзаде. Наш "Азербайджанський фільм". 1923-2003. Баку: Перекладач, 2004.- с. 235-258.

Українсько-азербайджанські відносини
Вікіпедія:Статті з іншим значенням на Вікіданих